Hopes est un mot anglais signifiant « espoirs ». C'est aussi un patronyme anglo-saxon, un nom de groupes et albums musicaux.

Patronyme 

 Alan Hopes (né en 1944), évêque anglais.
 James Hopes (né en 1978), joueur australien de cricket.

Arts et musique 
 Hopes and Fears, album du groupe rock britannique Keane, 2004.
 Hopes Die Last, groupe musical italien.
 Blasted Hopes, film américain de 1910.
  : nom de film, d'album, de chanson : High Hopes (film), High Hopes (chanson de Pink Floyd), High Hopes (album de Bruce Springsteen).
 Highest Hopes, album du groupe de Metal Nightwish, 2005.

Voir aussi